Ihlow (Nedersaksen), een gemeente in het district Aurich in Nedersaksen
Ihlow (Brandenburg), een gemeente in het district Teltow-Fläming in Brandenburg
Ihlow, een dorp in de gemeente Oberbarnim in het district Märkisch-Oderland in Brandenburg